Torch Tower steht für:
 Torch Tower (Tokio), Wolkenkratzer in Tokio
 The Torch, Wolkenkratzer in Dubai
 Torch Tower, Turm mit Fackeldarstellung im Großmonument Samjiyŏn